Corvinesi – abitanti di Collecorvino
Corvinesi – abitanti di Corvino San Quirico